Midas Music é uma gravadora paulistana brasileira criada por Rick Bonadio em 2009. A gravadora tem como objetivo principal lançar novas apostas do pop rock nacional. Sua distribuição ficava originalmente sob cuidados da Universal Music e, desde 2013, da Sony Music.

Nos Estúdios Midas, Rick Bonadio já produziu sucessos como Titãs, Ira!, CPM 22, Charlie Brown Jr, Fresno, Manu Gavassi, Rebeldes, Rouge, NX Zero, Amado Batista, Negra Li, Luiza Possi, Joelma entre muitos outros.

Ligações externas
 Site oficial

Gravadoras do Brasil
Gravadoras fundadas em 2009
Midas Music